Chapanay peut désigner :

 Martina Chapanay (1800—1887), guerrillera argentine ;
 Chapanay, localité argentine située dans le département de San Martín, province de Mendoza.